Warmińsko-mazurska grupa IV ligi jest jedną z 18 grup IV ligi piłki nożnej w Polsce. Występuje w niej 16 drużyn z województwa warmińsko-mazurskiego. Opiekunem rozgrywek jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Olsztynie.

Sezon 2021/2022

Baraże o IV ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz barażowy o prawo gry w IV lidze w sezonie 2022/2023 pomiędzy 11. drużyną IV ligi, grupa warmińsko-mazurska a 2. drużyną klasy okręgowej, grupa warmińsko-mazurska I oraz pomiędzy 12. drużyną IV ligi, grupa warmińsko-mazurska a 2. drużyną klasy okręgowej, grupa warmińsko-mazurska II. Mecze odbyły się 25, 26 i 29 czerwca 2022.

Awans do IV ligi wywalczyli  Polonia Iłowo oraz Rominta Gołdap.

Sezon 2020/2021 

||rowspan=9|

||rowspan=1|

Baraże o IV ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz barażowy o prawo gry w IV lidze w sezonie 2021/2022 pomiędzy 11. drużyną IV ligi, grupa warmińsko-mazurska a 2. drużyną klasy okręgowej, grupa warmińsko-mazurska I oraz pomiędzy 12. drużyną IV ligi, grupa warmińsko-mazurska a 2. drużyną klasy okręgowej, grupa warmińsko-mazurska II. Mecze odbyły się 26 i 30 czerwca 2021.

Awans do IV ligi wywalczyli  Pisa Barczewo oraz Błękitni Pasym.

Sezon 2019/2020 

||rowspan=15|

Sezon 2018/2019 

||rowspan=10|

Baraże o IV ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz barażowy o prawo gry w IV lidze w sezonie 2019/2020 pomiędzy 12. drużyną IV ligi, grupa warmińsko-mazurska a 2. drużyną klasy okręgowej, grupa warmińsko-mazurska II oraz pomiędzy 13. drużyną IV ligi, grupa warmińsko-mazurska a 2. drużyną klasy okręgowej, grupa warmińsko-mazurska I. Mecze odbyły się 26 i 29 czerwca 2019.

Awans do IV ligi wywalczyli Błękitni Orneta oraz Pisa Barczewo.

Sezon 2017/2018 

||rowspan=11|

Sezon 2016/2017 

||rowspan=11|

Sezon 2015/2016 

||rowspan=8|

||rowspan=1|

Sezon 2014/2015 

||rowspan=12|

Sezon 2013/2014 

||rowspan=8|

||rowspan=2|

Sezon 2012/2013

Sezon 2011/2012 

 Stomil II Olsztyn w rundzie jesiennej występował pod nazwą OKS 1945 II Olsztyn

Sezon 2010/2011

Sezon 2009/2010 

 Zatoka Braniewo i MKS Korsze awansowały do III ligi (podlasko-warmińsko-mazurskiej)
 żadna z drużyn nie spadła do klasy okręgowej

Sezon 2008/2009 
Od 2008/2009 sezonu IV liga polska w piłce nożnej stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 Mazur Ełk i Motor Lubawa awansowały do III ligi (podlasko-warmińsko-mazurskiej)
 Mamry Giżycko i Tęcza Miłomłyn spadły do klasy okręgowej

Mazur Ełk w sezonie 2008/2009 strzelił najwięcej goli spośród wszystkich czwartoligowych drużyn w kraju. Lista najskuteczniejszych drużyn IV-ligowych sezonu 2008/2009 oraz liczba strzelonych bramek:

Sezon 2007/2008

Sezon 2006/2007

Tabela

Najlepsi strzelcy

Sezon 2005/2006

Tabela 

 Olimpia Elbląg awansowała do III ligi, grupy I
 Warmiak Łukta, Victoria Bartoszyce, Olimpia Olsztynek, Orlęta Reszel i Mazur Ełk spadły do klasy okręgowej

Najlepsi strzelcy

Sezon 2004/2005 

 Jeziorak Iława awansował do III ligi, grupy I
 Zamek Kurzętnik, MKS Korsze, Tęcza Biskupiec i Ewingi Zalewo spadły do klasy okręgowej

Sezon 2003/2004 

 Warmia i Mazury Olsztyn awansowały do III ligi, grupy I
 Błękitni Orneta, Warmia Olsztyn, Polonia Lidzbark Warmiński i Płomień Znicz Biała Piska spadły do klasy okręgowej

Sezon 2002/2003 

 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie awansowała do III ligi, grupy I
 Olimpia Olsztynek i Start Działdowo spadły do klasy okręgowej

Sezon 2001/2002 

 Zatoka Braniewo wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jej wyniki zostały anulowane.
 Polonia Olimpia Elbląg awansowała do III ligi, grupy I
 Warfama Dobre Miasto, Victoria Bartoszyce i Mazur Pisz spadły do klasy okręgowej

Sezon 2000/2001 

 Polonia Lidzbark Warmiński awansowała do III ligi, grupy I
 Tęcza Biskupiec, Mazur Ełk, Sokół Ostróda, Start Działdowo, Łyna Sępopol, MKS Szczytno, Mamry Giżycko oraz Syrena Młynary spadły do klasy okręgowej

Przypisy 

Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce